Рэйвинесс (, урождённая Карен М. Суэйм, ; род. 19 июня 1972, , Северная Каролина, США) — американская порноактриса.

Карьера 
Начала карьеру в 1990 году, завершила в 2015.
По данным на июль 2021 года, снялась в 687 порнофильмах и срежиссировала 1 порноленту.

С 1990 по 1997 год была замужем за порноактёром Рэд Боном. С 2000 по 2003 год была замужем за порноактёром Тодом Александером.

Награды и номинации 
 2006 — номинация «XRCO Award» — MILF года
 2009 — номинация «AVN Award» — Лучшая парная лесбийская сцена — Women Seeking Women 44
 2009 — номинация «AVN Award» — MILF/Cougar исполнительница года
 2010 — номинация «AVN Award» — Best POV Sex Scene — Jerkoff Material 2
 2010 — номинация «XRCO Award» — Невоспетая сирена
 2010 — номинация «XRCO Award» — MILF года
 2011 — номинация «AVN Award» — Лучшая актриса второго плана — Couples Camp
 2011 — номинация «AVN Award» — MILF/Cougar исполнительница года
 2011 — «XRCO Hall of Fame»
 2011 — Зал славы Legends of Erotica
 2015 — «AVN Hall of Fame»

Примечания

Ссылки 

 
 
 Профиль на сайте AVN
 Профиль на сайте агентства 101modeling

Порноактрисы США
Члены Зала славы AVN
Члены Зала славы XRCO
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Члены Зала славы Legends of Erotica
MILF-порнография